Терпилово — нежилая деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения "Артёмовская волость".

Находится в 3 верстах юго-восточнее деревни Усово и примерно в 23 верстах к юго-востоку от города Невель.

Население

Ссылки 
 Деревня Терпилово. 
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)